Il Global Slavery Index (in italiano: Indice della schiavitù globale) è un indice annuale che rappresenta il livello di condizioni di schiavitù nelle nazioni del mondo (2013 n = 162, 2014 n = 167) pubblicato dalla Walk Free Foundation. Nel 2013, il primo indice pubblicato come Global Slavery Index includeva informazioni circa la prevalenza, vulnerabilità e risposte delle nazioni. Nel 2013 l'indice era basato su tre parametri:
 Stima della prevalenza di Schiavismo moderno rispetto alla popolazione (usando fonti primarie e secondarie)
 Misura dei matrimoni con minori
 Misura del traffico di esseri umani in ingresso e uscita.
Nel 2014, la metodologia venne aggiornata. L'indice 2014 Global Slavery Index include tre indici di dati per ogni nazione.

Lo studio 2014 include raccomandazioni per diversi paesi come: Australia, Pakistan, India, Brasile, UK, USA, Qatar, e altri.

Calcolo 
L'indice 2014 Global Slavery Index include dati su tre variabili chiave: la prevalenza di schiavismo moderno, vulnerabilità, e risposte dei governi allo schiavismo moderno. La metodologia è nel methodology paper.

Controversie 
Secondo i ricercatori Andrew Guth, Robyn Anderson, Kasey Kinnard e Hang Tran, l'analisi dei metodi per stilare l'indice rivela debolezze nella ripetibilità delle misurazioni. Rivendicano il fatto che tale indice sia usato non solo dai media popolari ma anche dai media accademici e in politica.

Alcune nazioni senza dati ufficiali sono classificate e paragonate come similari a paesi vicini geopoliticamente. Per esempio gli indici di prevalenza per la Gran Bretagna sono applicati all'Irlanda e Islanda, oltre che paesi del nord America e alla maggior parte delle nazioni dell'Europa nord occidentale come la Germania. Tale estrapolazione crea criticismi.

Global Slavery Index 2014

Global Slavery Index 2013 
La classifica seguente mostra i primi 30 paesi in ordine di minor prevalenza di schiavitù moderna. La classifica completa può essere consultata sul sito della Walk Free Foundation.

1. , , 
4. 
5. , , , , , , , , 
14. 
15. , 
17. 
18. 
19. 
20. 
22. 
23. 
24. , 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33.

Note

Collegamenti esterni 
 Official website

Sociologia economica